La nazionale Under-20 di pallavolo maschile del Belgio è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Belgio con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Belgio.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Belgio